Bushido (en realidad Bushidō, 武士道) es un término que puede referirse a:

Originalmente:
 Bushidō, un código ético de la tradición japonesa. 
En otros casos: 
 Bushido, una banda española de rock. 
 Bushido, un álbum de Enrique Bunbury, Morti, Carlos Ann y Shuarma. 
 Bushido, un rapero alemán-tunecino.